La Roquette kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 La Roquette-sur-Var, departementet Alpes-Maritimes i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
 La Roquette-sur-Siagne, departementet Alpes-Maritimes i regionen Provence-Alpes-Côte d'Azur, 
 La Roquette, Eure, departementet Eure i regionen Normandie,